

Любеново () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Никопол.
 Любеново () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Раднево.
 Любеново () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Хасково.